Оренбу́ржье:
 Оренбуржье — синоним территории Оренбургской области.
 Авиакомпания «Оренбуржье» — торговая марка региональных авиалиний аэропорта «Оренбург».
 «Оренбуржье» — скорый фирменный поезд № 031У/032У сообщением Оренбург — Москва — Оренбург.
 Оренбуржье — спортивно-концертный комплекс в Оренбурге.